A Mazda R100-as (Japánban Mazda Familia Presto Rotary néven forgalmazták) egy kis, 2+2 üléses kupé, amely a technikailag azonos Mazda 1000/1300-as (Japánban Familia-nak nevezték) modellre épül.

A modellt a második generációs Mazda 110 S Cosmo-ban szolgálatot teljesítő 0820-as típusjelzésű Wankel-motor hajtotta (74kW, 100 LE). A motor kivételével a jármű hagyományos elemeket vonultatott fel, hátsó merevtengelyes futóművel és dobfékekkel rendelkezett.

Az R100-ast Japánban, Amerikában és egyes európai piacokon (például Franciaországban) árusították.

R100 (